Яска — личное имя и фамилия.

 Яска (?—?) — древнеиндийский грамматик.
  (1592—1636) — курдский поэт.